A 2014-es finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 84. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével, 2014. április 6-án indult és október 25-én ért véget.

A bajnoki címet a HJK Helsinki szerezte meg, mely a klub történetének 27. bajnoki címe. A TPS Turku kiesett az élvonalból.

A bajnokság rendszere 
A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott, a csapatok tavaszi–őszi lebonyolításban oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással. Minden csapat minden csapattal három alkalommal játszott, egyszer pályaválasztóként, egyszer pedig idegenben.

A pontvadászat végső sorrendjét a 26 bajnoki forduló mérkőzéseinek eredményei határozták meg a szerzett összpontszám alapján kialakított rangsor szerint. A mérkőzések győztes csapatai 3 pontot, döntetlen esetén mindkét csapat 1-1 pontot kapott. Vereség esetén nem járt pont.

Változások a 2013-as szezont követően 
 Búcsúzott az élvonaltól
 Jyväskylän 14. helyezettként.
 Feljutott az élvonalba
 SJK Seinäjoen, a másodosztály (Ykkönen) győzteseként.

A bajnokság végeredménye

1A MyPa nem kapta meg a licencet a 2015-ös szezonra, ezért a másodosztályban (Ykkönen) indult.
2A Honka  nem kapta meg a licencet a 2015-ös szezonra, ezért a harmadosztályban (Kakkonen) indult.

 A HJK Helsinki a 2014-es szezon bajnoka.
 A HJK Helsinki részt vett a 2015–16-os UEFA-bajnokok ligájában.
 Az SJK Seinäjoen, a Lahti és a VPS Vaasa részt vett a 2015–16-os Európa-ligában.
 A TPS Turku kiesett a másodosztályba (Ykkönen).

Eredmények

Jegyzetek

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn 1
Finn labdarúgó-bajnokságok